Nemzeti Bajnokság I 2022/2023 − 78. sezon mistrzostw Węgier w piłce siatkowej zorganizowany przez Węgierski Związek Piłki Siatkowej (Magyar Röplabda Szövetség, MRSZ). Zainaugurowany został 30 września 2022 roku.

Rozgrywki odbywały się na dwóch poziomach. W extralidze uczestniczyło osiem drużyn, natomiast w NB I Liga – siedem drużyn. W trakcie sezonu klub  został wykluczony z rozgrywek.

Extraliga składała się z fazy zasadniczej, drugiej fazy oraz fazy play-off.

System rozgrywek 
System rozgrywek

Drużyny uczestniczące

Extraliga

NB I Liga 

Uwaga: 2 grudnia 2022 roku klub  został wykluczony z rozgrywek ze względu na oddanie trzech kolejnych meczów walkowerem. Wszystkie rozegrane przez ten zespół spotkania zostały anulowane.

Extraliga

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Druga faza

Grupa 1-4

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Grupa 5-8

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

NB I Liga

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Druga faza

Grupa 1–4

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Grupa 5-6 
(do trzech zwycięstw)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich na Węgrzech
2022 w piłce siatkowej
2023 w piłce siatkowej
2022 na Węgrzech
2023 na Węgrzech